A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 21-én rendezték Deer Valley-ben. Az aranyérmet az osztrák Stephan Eberharter nyerte meg. A Magyarországot képviselő Vincze Péter az 56. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon